Fjälsskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fjärdskäret (ö i Finland, Österbotten, Vasa, lat 63,10, long 21,54), 
 Fjärdskäret (ö i Finland, Österbotten, Vasa, lat 63,21, long 21,50), 

Robotskapade Finlandförgreningar